Бобби Бондс (; 15 марта 1946,  — 23 августа 2003, ) — в прошлом профессиональный бейсболист, аутфилдер. В Главной лиге бейсбола дебютировал 25 июня 1968 года за Сан-Франциско Джайентс. Выступал также за команды Нью-Йорк Янкиз, Калифорния Энджелс, Чикаго Уайт Сокс, Техас Рэйнджерс, Кливленд Индианс, Сент-Луис Кардиналс, Чикаго Кабс. Всего в МЛБ отыграл 14 сезонов. Последнюю игру провёл 4 октября 1981 года.

Скончался после продолжительной болезни 23 августа 2003 года в своём доме в Сан-Карлосе (штат Калифорния).

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Retrosheet.org
 Профиль на сайте baseball-reference.com

Бейсболисты США
Игроки «Сан-Франциско Джайентс»
Игроки «Нью-Йорк Янкиз»
Игроки «Калифорния Энджелс»
Игроки «Чикаго Уайт Сокс»
Игроки «Техас Рейнджерс»
Игроки «Кливленд Индианс»
Игроки «Сент-Луис Кардиналс»
Игроки «Чикаго Кабс»
Правые аутфилдеры МЛБ
Умершие от рака лёгкого
Умершие от опухоли мозга